En Pologne, Zawada est le nom de plusieurs localités :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Zawada, village 

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Zawada, village

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Zawada, village du powiat de Bydgoszcz
 Zawada, village de la gmina de Pruszcz
 Zawada, village de la gmina de Nowe

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Zawada, village du powiat de Gostyń
 Zawada, village du powiat de Nowy Tomyśl
 Zawada, village de la gmina de Łobżenica
 Zawada, village de la gmina de Szydłowo

 dans la voïvodie de Łódź :
 Zawada, village du powiat de Łęczyca
 Zawada, village du powiat de Poddębice
 Zawada, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki

 dans la voïvodie de Lublin :
 Zawada, village du powiat de Lubartów
 Zawada, village du powiat de Puławy
 Zawada, village du powiat de Zamość

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Zawada, village du powiat de Krosno Odrzańskie
 Zawada, village du powiat de Nowa Sól
 Zawada, village du powiat de Zielona Góra

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Zawada, village 

 dans la voïvodie d'Opole :
 Zawada, village du powiat d'Opole
 Zawada, village du powiat de Prudnik

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Zawada, village du powiat de Bochnia
 Zawada, village du powiat de Myślenice
 Zawada, village du powiat d'Olkusz
 Zawada, village du powiat de Tarnów

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Zawada, village du powiat de Chojnice
 Zawada, village du powiat de Człuchów
 Zawada, village du powiat de Słupsk
 Zawada, village du powiat de Starogard

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Zawada, village du powiat de Busko
 Zawada, village du powiat de Kielce
 Zawada, village du powiat d'Opatów
 Zawada, village du powiat de Staszów

 dans la voïvodie de Silésie :
 Zawada, village du powiat de Będzin
 Zawada, village du powiat de Myszków
 Zawada, village du powiat de Tarnowskie Góry
 Zawada, village de la gmina de Kamienica Polska
 Zawada, village de la gmina de Kłomnice
 Zawada, village de la gmina de Mstów

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Zawada, village du powiat de Mrągowo
 Zawada, village du powiat de Nowe Miasto
 Zawada, village du powiat d'Olsztyn